Стив Са́лливан (; ) — канадский хоккеист.

Игровая Карьера 
На Драфте НХЛ 1994 был выбран клубом «Нью-Джерси Девилз» в девятом раунде под общим 233-м номером.

Достижения 
 Обладатель Мемориального Кубка (СHL) в 1993 году
 Обладатель Билл Мастертон Трофи в 2009 году

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой